Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Heinz Günthardt che hanno battuto in finale Raymond Moore e Ilie Năstase 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (quarti di finale)

 Raymond Moore /  Ilie Năstase (finale)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Johannesburg Indoor 1979